Colby Granstrom – ex sciatore alpino statunitense
 Jonathan Granström – giocatore di hockey su ghiaccio svedese
 Konrad Granström – ginnasta svedese
 Otto Granström – ginnasta finlandese